Офіційний Монітор ().
 Monitorul Oficial al Republicii Moldova — офіційне друковане видання уряду Молдови.
 Офіційний Монітор Румунії (Monitorul Oficial al României) — офіційне друковане видання уряду Румунії.